Октябрьский мост имени Павла Стефановича Федирко (с 1986 по 2019 год - Октябрьский мост) — автомобильно-пешеходный мост через реку Енисей в Красноярске.

Мост соединяет Ленинский и Советский районы.

Своё название он получил из-за того, что первый камень был заложен 7 ноября 1977 года, в 60-ю годовщину Великой Октябрьской социалистической революции.

Конструкция моста — цельнометаллическая. Мостовой переход состоит из двух сегментов и сухопутной части, проходящей по Татышевому острову. Длина собственно моста над основным руслом — около 900 м, над протокой между островом и левым берегом — 300 м. Общая длина мостового перехода — 2605 м. Длина главного пролёта — 200,2 метров. Ширина моста — 35,8 метров.

Строительство началось в 1978 году. Мост введён в эксплуатацию 28 августа 1986 года. В справочнике «Мостостроение мира» он отмечен как мост, имеющий самый большой судоходный пролет рекордной длины — 200,2 метров.

Первоначальный проект предусматривал, кроме автомобильного, трамвайное сообщение по мосту. В результате проведённой в 2006—2008 годах реконструкции моста осуществлён демонтаж трамвайных путей в пользу увеличения числа полос автомобильного транспорта (восемь полос движения над основным руслом и протокой и десять полос — на Татышевом острове).

В данный момент идут дискуссии о возвращении трамвайных путей на мост.

17 сентября 2019 года мосту было присвоено имя Павла Стефановича Федирко, руководителя Красноярского края с 1972 по 1987 годы.

Примечания 

 
Мосты Красноярска
Мосты через Енисей